Appiani ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Appiani (1754–1817), italienischer Maler
 Giuseppe Appiani  (= Joseph Ignaz Appiani) (1706–1785), italienischer Freskenmaler
 Giuseppe Appiani (Sänger) (1712–1742), italienischer Altkastrat und Opernsänger
 Pietro Francesco Appiani (= Franz Peter Appiani) (1670–1724), Stuckateur, Vater des Freskenmalers Giuseppe Appiani 
 Jacopo Appiani (= Jakob Appiani) (1687–1742), Stuckateur des Rokokos, Bruder des Freskenmalers Pietro Francesco Appiani 
 Jacopo Vittorio Appiani (1473–1482), Bischof von Gravina
 Joseph Ignaz Appiani (1706–1785), Maler, insbesondere Freskenmaler
 Vincenzo Appiani (1850–1932), italienischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Graf Appiani, eine Figur in Lessings Drama Emilia Galotti
 Appiani, (14. bis 17. Jahrhundert), italienisches Adelsgeschlecht

Appiani ist das Pseudonym von Hermann Plahn (* 1865, † nach 1906), deutscher Schriftsteller